

Geografia
Stati Uniti d'America
Downs – comune dell'Illinois
Downs – comune del Kansas

Persone
Anthony Downs – politologo statunitense
Cathy Downs – attrice statunitense
Deidre Downs – modella statunitense
Lila Downs – cantante, cantautrice e attrice messicana
Micah Downs – cestista statunitense
Riele Downs – attrice canadese

Altro
24027 Downs – asteroide
The Downs – rada nel mare del Nord